De 500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 14 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 22 maart 2015.

Titelverdediger was Ronald Mulder uit de Nederland. De Rus Pavel Koelizjnikov veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro (1)

Obihiro (2)

Seoel (1)

Seoel (2)

Berlijn (1)

Berlijn (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Heerenveen (3)

Heerenveen (4)

Erfurt (1)

Erfurt (2)

Mannen 0500 meter
2014/2015